Ла Вердура има више значења:

 Ла Вердура (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вердура (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вердура (Сан Педро Истлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику